l'ivresse, un état d'excitation dû à l'absorption massive d'alcool notamment ;
 l'ivresse des profondeurs connue aussi sous le nom de narcose à l'azote.

Titres 

 Ivresse, un court métrage réalisé par Guillaume Canet en 2013.

Voir aussi